Der Boxwettbewerb im Mittelgewicht der Frauen (bis 75 kg) bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro wurde vom 14. bis zum 21. August 2016 in der Halle 6 des Riocentro ausgetragen.

Der Wettbewerb wurde im K.-o.-System ausgetragen. Begonnen wurde mit der 1. Runde, die 16 Startplätze umfasste. Es nahmen 12 Boxerinnen aus 12 Nationen teil, wodurch vier Athletinnen in der ersten Runde ein Freilos zugesprochen wurde. Die Gewinnerinnen kamen ins Achtelfinale, Viertelfinale und Halbfinale. Die Gewinnerinnen der Halbfinals kämpften um die Goldmedaille, beide Verliererinnen erhielten die Bronzemedaille.

Nachdem Boxwettkämpfe für Frauen 2012 ins olympische Programm aufgenommen, war dies die zweite Entscheidung im Mittelgewicht der Frauen. Die erste Olympiasiegerin und amtierende Weltmeisterin Claressa Shields aus den USA verteidigte ihren Titel durch einen Sieg nach Punkten im Finale gegen die an Position zwei gesetzte Niederländerin Nouchka Fontijn.

Titelträger

Zeitplan 
 Achtelfinale: 14. August 2016, 11:00 Uhr (Ortszeit)
 Viertelfinale: 17. August 2016, 14:30 Uhr (Ortszeit)
 Halbfinale: 19. August 2016, 15:30 Uhr (Ortszeit)
 Finale: 21. August 2016, 14:00 Uhr (Ortszeit)

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 

 Resultate Mittelgewicht Frauen

Mittelgewicht